Németország
Mustin, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban
Mustin, település Schleswig-Holstein tartományban

egyéb
Mustin, mustárnitrogén (Mechloretamin)